

Sigle 
 Multiple-image Network Graphics – formato di file animato del Portable Network Graphics

Codici 
 MNG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Maningrida (Northern Territory) (Australia)
 MNG – codice ISO 3166-1 alpha-3 della Mongolia
 mng – codice ISO 639-3 della lingua mnong orientale

Mineralogia 
 Mng – abbreviazione di manganosite

Note